Миндя́к () — топоним в России.

 Миндяк (река) — приток Урала на территории Учалинского района Башкортостана.
 Миндяк — село в Учалинском районе Башкортостана, центр Миндякского сельсовета.